Мехмед Неджибов е български футболист. Роден е на 9 ноември 1980 в Разград. Състезава се във ФК Разград 2000.

Български футболисти
Родени в Разград